Blauwrugspitssnavel
 Grijze spitssnavel
 Parelborstspitssnavel
 Reuzenspitssnavel
 Roodbrauwspitssnavel
 Roodbuikspitssnavel
 Roodsterspitssnavel
 Tweekleurige spitssnavel
 Witbrauwspitssnavel
 Witkopspitssnavel
 Witoorspitssnavel